Csehország
 Polná, Hazlov településrésze
 Polná, város a Jihlavai járásban
 Polná na Šumavě, település a Český Krumlov-i járásban